World Cup i bandy 2012 avgjordes i Sandviken i Sverige 10 till 13 oktober 2012. De åtta bästa lagen från Sverige, de sex bästa lagen från Ryssland, Mikkelin Kampparit från Finland samt Ljusdals BK från Sverige deltog. World Cup i bandy spelades i Göransson Arena för fjärde året i rad, undantaget tre matcher under turneringens första dag. Dessa spelades i Sparbanken Lidköping Arena, ABB Arena samt på Ljusdals IP.

Deltagande lag
 Från : Mikkelin Kampparit
 Från : Dynamo Kazan, Dynamo Moskva, HK Jenisej, HK Kuzbass, SKA Neftianik, HK Zorkij
 Från : Bollnäs GoIF, Broberg/Söderhamn Bandy, Edsbyns IF, Hammarby IF, IFK Kungälv, Ljusdals BK, Sandvikens AIK, Villa Lidköping BK, Västerås SK

Gruppspel
De två bästa lagen i respektive grupp gick vidare till slutspel.

Grupp A

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp B

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp C

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp D

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Externa länkar
 Spelprogrammet på worldbandy.com

Sport i Sverige 2012
Bandysäsongen 2012/2013
2012
Sport i Sandviken
Bandy